Stimulator bezeichnet:

 Reiz/Stimulation
 Elektrostimulation
 Stimulator Cars, ehemaliger britischer Automobilhersteller
 Reh-Rachendassel (Cephenemyia stimulator)